Дилоро Мукаддасовна Искандарова (; род. 14 апреля 1960 года, Душанбе) — востоковед-филолог, доктор филологических наук (1997), профессор (2009).

Биография 
 1977 — окончила ЛГУ им. А. А. Жданова.
 1982—1983 — старший лаборант отделения языков Института востоковедения Академии наук Таджикской ССР.
 1983—1985 — стажер-исследователь Института востоковедения Академии наук СССР.
 1991—1993 — аспирант Института востоковедения Академии наук СССР.
 1994 — защита в Институте востоковедения АН СССР кандидатской диссертации под руководством М.С.Андронова
 1993—1997 — ассистент, докторант Таджикского национального университета.
 1997—2008 — доцент, профессор РТСУ.
 С 2009 заведующая кафедрой теоретического и прикладного языкознания РТСУ.

Научная и творческая деятельность 
Основные области научного исследования: сравнительно-историческое, сопоставительное и типологическое языкознание, прикладная лингвистика, лексикография, таджикский, русский, английский языки, язык телугу.
Автор 5 монографий, 4 словарей, хрестоматий, 20 учебных пособий, более 150 научных статей, опубликованных в Таджикистане, России, Германии, Турции, Индии.

Участник конференций и симпозиумов:
 Международная конференция «Проблемы политики и экономики общества на Ближнем Востоке и в Центральной Азии» (2004);
 Международный симпозиум «Вклад женщин в развитие современного мира и международного сотрудничества» (Душанбе, 2004);
 Международная конференция по проблемам изучения стран Центральной Евразии (Блумингтон, Индиана, США, 2003);
 ASN Convention (8-я ежегодная конвенция Ассоциации по изучению национальностей-2003);
 Language and Interaction (Санта-Барбара, Калифорния, США, 2003);
 «Проблема преподавания русского языка на постсоветском пространстве» (Душанбе, 2005).

Основные публикации 
 Краткий таджикско-русский и русско-таджикский учебный словарь (в соавторстве) — Душанбе, 2001;
 Лугати мухтасари мавзуии таълимии точики-руси (в соавторстве). — Душанбе, 2002;
 Краткий русско-таджикский тематический учебный словарь (в соавторстве). — Душанбе, 2002;
 Русско-таджикский словарь. — Душанбе, 2005;
 Хрестоматия по теоретическому и прикладному языкознанию. — Душанбе, 2005;
 Сравнительно-историческое языкознание: учебное пособие. Рабочая тетрадь. — Душанбе, 2009;
 Сравнительно-историческое языкознание: учебное пособие. Хрестоматия. — Душанбе, 2009;
 Классическая филология: учебное пособие. — Душанбе, 2009.

Библиография 
  «Российско-Таджикский (славянский) университет» (в одном томе). Энциклопедия./ Главный редактор М. С. Имомов. — Душанбе, 2011. — 386 стр
 [www.famous-scientists.ru/gold/2063 Искандарова Дилоро Мукаддасовна] в Сетевой энциклопедии Российской Академии Естествознания "Известные учёные"

Примечания

Ссылки 

 Нигора Бухари-заде (Душанбе}. Перспективы русского языка // Deutsche Welle 23.11.2005
 Iskandarova, Diloro Mukaddasovna (WorldCat identities}

Учёные Таджикистана
Выпускники Санкт-Петербургского государственного университета
Филологи Таджикистана
Учёные  Российско-Таджикского (славянского) университета
Преподаватели Российско-Таджикского (славянского) университета
Таджикистан